FAE Centro Universitário
FAE Business School
Forças Armadas da Espanha
Feericos

Pessoas
Emerse Faé

Desambiguações de siglas